Паффендорф () — многозначный немецкий термин.

Топоним 
 Паффендорф — старинный замок в земле Северный Рейн-Вестфалия.
  — один из районов города Бергхайм.

Персоналии 
  ― немецкий архитектор.

Разное 
  — музыкальный коллектив из Германии.